Константин Александрович Сини́цын (1912—1976) — советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1954). Заслуженный артист Узбекской ССР (1943). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951).

Биография 
Константин Синицын родился 13 (26 марта) 1912 года в Царицыне (ныне Волгоград). После окончании семилетки в 1928 году поступил в ФЗУ завода «Красный октябрь». В 1931—1933 годах учился в театральной студии при Сталинградском управлении театрально-зрелищных предприятий. В 1933—1935 годах играл в драматическом театре Камышина Сталинградской области и в Сталинградском ТЮЗе.

В 1936 году вошёл в труппу Сталинградского ДТ имени М. Горького, где работал до конца жизни. Во время эвакуации в Ташкенте в 1942—1943 годов играл в Ташкентском драматическом театре имени М. Горького, где получил звание. За сорок лет сыграл несколько десятков ролей в театре.

В кино сыграл лишь три роли, наиболее известная из которых — директор совхоза Барабанов в комедии «Иван Бровкин на целине».

Умер 20 марта 1976 года, похоронен на центральном кладбище Волгограда.

Награды 
 заслуженный артист Узбекской ССР (1943).
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за роль парторга Аркадьева в спектакле «Совесть» (1951).
 народный артист РСФСР (1954).

Творчество

Работы в театре 
 «Молодая гвардия» А. А. Фадеева — Сергей Тюленин
 «Сталинградцы» Ю. П. Чепурина — комдив Климов
 «Большой шаг» — Вагин
 «Совесть» (Ю. П. Чепурин) — Пётр Григорьевич Аркадьев
 «На дне» М. Горького — Сатин
 «Великий государь» В. А. Соловьёва — Иван Грозный
 «Укрощение строптивой» Шекспира — Петруччио

Фильмография 
  — Иван Бровкин на целине — Сергей Владимирович Барабанов, директор целинного совхоза
  — Ждите писем — Бобров, начальник строительства
  — Серый волк — Пётр Бахрушин

Адреса в Волгограде 
В 1949—1970 годах проживал в доме № 13, улица Мира (Волгоград).

Ссылки 
 Синицын Константин Александрович. Биография на сайте Алексея Тремасова.
 

Заслуженные артисты Узбекской ССР
Персоналии:Волгоградский новый экспериментальный театр